«Огромное небо» — советский мультипликационный фильм.
Мультфильм создан в технике живопись по стеклу красками.

Описание 
По мотивам одноимённой песни на музыку Оскара Фельцмана и слова Роберта Рождественского о подвиге советских лётчиков, которые ценой своих жизней спасли город.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

См. также 
 Огромное небо (песня)
 Капустин, Борис Владиславович
 Янов, Юрий Николаевич

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы СССР в технике живопись по стеклу
Мультфильмы ТО «Экран»
Исторические мультфильмы СССР
Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы Владимира Самсонова
Мультфильмы об авиации
Мультфильмы по сценариям Роберта Рождественского